

Geografia
Roccella – torrente della Sicilia
Roccella – zona periferica di Palermo
Roccella – esonimo italiano per il comune francese di La Rochelle
Roccella-Acqua dei Corsari – settima unità di primo livello di Palermo
Roccella Ionica – comune italiano nella città metropolitana di Reggio Calabria
Roccella Valdemone – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Persone
Eugenia Maria Roccella (1953) – giornalista e politica italiana
Francesco Roccella, noto come Franco Roccella (1924-1992) – politico italiano

Altro
Palazzo Carafa di Roccella – edificio nel quartiere di Chiaia, Napoli
Radio Roccella – emittente radiofonica di Roccella Ionica
Roccella – genere di lichene, specialmente noto nella specie Roccella tinctoria
Stazione di Roccella – fermata ferroviaria nel territorio comunale di Palermo
Stazione di Roccella Jonica stazione della ferrovia Jonica